Geografia:
Tempe, vall al nord-est de Tessàlia
Tempe (Arizona)

 Nutrició:
Tempe o Tempeh, derivat de la soia

 Economia:
Tempe (empresa), empresa de calçat amb seu a Elx